Carl Gustaf Hård kan syfta på bland andra:

 Carl Gustaf Hårdh (1674–1744), svensk greve, general, landshövding och riksråd
 Carl Gustaf Hård (1790–1841), svensk greve, statsråd och justitieråd
 Carl-Gustaf Hård af Segerstad (1907–1982), svensk ingenjör, uppfinnare och företagsledare